Името Иван Битраков носят:

 Иван Битраков (1877 – 1943), български революционер, деец на ВМОРО
 Иван Битраков (1933 – 2008), български архитект, племенник на дееца на ВМОРО